Dit is de wereldranglijst voor mannen van april 2019 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 4 april 2019.

Mannen 04